Rijswijk – miasto w Holandii w prowincji Holandia Południowa
 Rijswijk – miasto w Holandii w prowincji Geldria